Ifigenia  / Iphigenia  poate desemna:
 În mitologia greacă, Ifigenia / Iphigenia este fiica lui Agamemnon și a Clitemnestrei, sacrificată zeiței Artemis

 Mai multe opere artistice, între care:

 Ifigenia în Aulis și Ifigenia în Taurida (Euripide), tragedii de Euripide;

 Iphigénie (Rotrou), tragedie de Jean de Rotrou (1640)

 Iphigénie (Racine) / Ifigenia (Racine), tragedie de Jean Racine (1674)

 Ifigenia în Taurida (Goethe), tragedie de Goethe (1779)

 Ifigenia (film din 1977), film grec de Michael Cacoyannis (1977)

 112 Iphigenia, un asteroid din Centura principală;

 Ifigenia (sfântă), sfântă din secolul I, fiică a regelui Etiopiei

 Mai multe nave (listă neexhaustivă) :

 Iphigénie (1777), fregată franceză capturată de Spania în 1795 și redenumită  Ifigenia

 HMS Iphigenia (1805), fregată engleză capturată în august 1810 de francezi și redenumită Iphigénie, apoi reluată de Royal Navy în decembrie 1810

 Iphigénie (1810), fregată franceză de clasă Pallas, capturată de Royal Navy în 1814 și redenumită HMS Gloire

 Iphigénie (1827), fregată franceză

 Iphigénie (1881), crucișător francez

 Iphigénie (1935), torpilor francez de clasa La Melpomène, luat de italieni în 1942 (pentru a deveni FR43), transferat germanilor în 1943 (TA11), apoi scufundat la Piombino în septembrie 1943

 Iphigenia (crustaceu), gen din familia Donacidae

Note